

Geografia 
 Meckel – comune tedesco della Renania-Palatinato

Persone 
 Johann Friedrich Meckel – anatomista tedesco
 Johann Friedrich Meckel il Vecchio – anatomista tedesco
 Philipp Friedrich Theodor Meckel – anatomista e chirurgo tedesco